Голо́вкін, Голо́вкіна () — російське прізвище.

Головкін:
 Головкін Василь Якович
 Головкін Геннадій Геннадійович (1982) — казахстанський боксер.
 Головкін Сергій Олександрович (1959–1996) — російський серійний вбивця.

Головкіна:
 Головкіна Наталія Володимирівна (1975) — українська бадмінтоністка, майстер спорту міжнародного класу.
 Головкіна Ольга Геннадіївна (1986) — російська легкоатлетка, чемпіонка Європи з бігу на 5000 м.

Російські прізвища